Мисс Вселенная 1999 () — 48-й ежегодный конкурс красоты, проводился 26 мая 1999 года в , Тринидад и Тобаго. За победу на нём соревновались 84 претендентки. Победительницей стала представительница Ботсваны, 19-летняя Мпуле Квелагобе.

Результаты

Места

Полуфинальные оценки 

 Победительница
 1-я Вице-мисс
 2-я Вице-мисс
 Топ-5 Финалисток
 Топ-10 Полуфиналисток
(#) Ранг в каждом туре конкурса

Специальные награды

Топ

Топ-10 
Испания
Мексика
Ямайка
Пуэрто-Рико
Филиппины
Гана
Ботсвана
ЮАР
Индия
Венесуэла

Топ-5 
ЮАР
Венесуэла
Ботсвана
Испания
Филиппины

Топ-3 
Испания
Филиппины
Ботсвана

Судьи 
 Кайли Бакс — новозеландская актриса и модель.
 Патрик Демаршелье —французский фотограф.
 Меланья Трамп — международная модель
 Чарльз Гаргано — Бывший посол США в Теркс и Кайкос.
 Сирио Мачиони — владелец ресторана Le Cirque.
 Маркус Шенкенберг — шведская модель.
 Брюс Бернард Смит — бывший футболист Buffalo Bills.
 Диана Смит — главный редактор Sports Illustrated.
 Стефани Сеймур — американская модель и актриса.
 Эвандер Холифилд — профессиональный боксёр.

Примечание участниц

Участницы 

 — Egidia Torres
 — Elena Fournier
  — Irina Croes
 — Michelle Shead
 — Katja Giebner
  — Glennis Knowles
 — Olivia Harding
 — Tanja Dexters
 — Viola Jeffery
  — Susana Barrientos
 — Julina Felida
 — Mpule Kwelagobe
 — Renata Fan
 — Movel Lewis
 — Shannon Erin McArthur
 — Gemma McLaughlin
 — Andrea Muñoz Sessarego
 — Marianella Maal Paccini
 — Tina Marie Vogel
 — Arianna Bolanos
 — Marijana Kuzina
 — Jouraine Ricardo
 — Valentina Dionysiou
 — Petra Faltynova
 — Luz Johanna García Marte
 — Carolina Alfonso
 — Engy Abdalla
 — Cynthia Cevallos
 — Triin Rannat
 — Vanessa Forsman
 — Mareva Galanter
 — Diana Drubig
 — Akuba Cudjoe
 — Cherie Pisani
 — Sofia Raptis
 — Monica Penedo
 — Morvinia Sobers
 — Sofia Guerrero
 — Anne Heung
 — Anett Garami
 — Gul Panag
 — Vivienne Doyle
 — Rana Raslan

 — Gloria Bellicchi
 — Nicole Haughton
 — Satomi Ogawa
 — Choi Ji-Hyun
 — Clemence Achkar
 — Jeanette Ooi
 — Dorianne Muscat
 — Micaella L'Hortalle
 — Silvia Salgado
 — Vaanda Katjiuongua
 — Kristy Wilson
 — Liliana Pilarte Centeno
 — Angela Ukpoma
 — Cherilyn Cabrera
  — Yamani Saied
  — Carmen Morinigo
 — Fabiola Lazzo
 — Miriam Redito Quiambao
  — Katarzyna Pakuła
 — Marisa Ferreira
 — Brenda Liz Lopez
  — Alexandra Petrova †
 — Cheryl Marie Cordeiro
 — Aneta Kuklova
  — Sonia Raciti
 — Diana Nogueria
 — Serafya Niekoop
 — Emma Helena Nilsson
 — Sonia Grandjean
 — Wan-Fei Wang
 — Apisamai Srirangsan
 — Nicole Simone Dyer
 — Oznur Dursun
 — Shantell Stubbs
 — Zhanna Pikhulya
 — Veronica Gonzales
 — Kimberly Pressler
 — Sherece Smith
 — Carolina Indriago
 — Ana Karić
 — Esanju Kalopa †

Примечание

Дебютировали

Отказались

Вернулись

Замена 
 — Janelle Bautista (Не являлась гражданкой Филиппин)

Разное

См. также 
 Мисс Мира 1999
 Мисс Интернешнл 1999

Ссылки 
Мисс Вселенная 1999

Мисс Вселенная
1999 год в Тринидаде и Тобаго